Nice to Meet Ya – singolo di Niall Horan del 2019
 Nice to Meet Ya – singolo di Meghan Trainor del 2020
 Nice to Meet Ya – singolo di Wes Nelson e Yxng Bane del 2021